Counter-Strike 1.6 — відеогра з серії Counter-Strike у жанрі шутер від першої особи. Випущена 15 вересня 2003 року. Гра розроблена і видана Valve Corporation на платформі Microsoft Windows і має багатокористувацький режим гри.

Ігровий процес

Основа 
Гра виконана у жанрі шутер від першої особи і має багатокористувацький режим гри. Усе відбувається на ігрових серверах, який може створити кожен гравець. Зазвичай проходить поділ на певні команди зі своїми цілями. Вони переміщуються на ігровій мапі. У кожної команди різні можливості і зброя.

Типи гри

Класичний (Bomb / Defuse) 
). Спочатку відбувається поділ на дві команди — терористи і спецназ. Головним завданням для команди терористів є закласти бомбу та не допустити її розмінування командою спецназу. Завдання для спецназу — не дати встановити бомбу або розмінувати її у випадку встановлення. Бомбу несе один з членів команди терористів. Він може її скинути, як звичайну зброю, для того, щоб її підібрав інший гравець з його команди. Гравець з бомбою, на радарі гри Терористів, відображається точкою, що блимає. Після закладання бомби гравцям обох команд передається повідомлення «Бомба була активована». У спецназу є можливість скоротити час розмінування бомби, придбавши Defuse Kit, з яким він становить 6 секунд (без нього — 11 секунд). Час закладання бомби становить всього 3 секунди. На Зазвичай такі мапи мають префікс «de_».

Порятунок заручників 
На картах даного типу головною стратегічною метою є виведення заручників для спецназу і їх утримання для терористів. Спецназ перемагає, якщо до закінчення часу раунду вони встигають вивести заручників в певну точку на мапі, або убивши всіх терористів. Терористи перемагають якщо заручники не будуть виведені до закінчення раунду або всі члени команди спецназу будуть убиті. Після супроводження заручників в точку порятунку, гравцеві спецназу, який вивів їх, дається по 300$ за кожного врятованого заручника і ціль вважається досягнутою. Зазвичай такі мапи мають префікс «cs_».

Deathmatch 
Мапи для модифікації «Deathmatch Mod» (CSDM). Гра на таких картах швидкоплинна. У цьому виді карт дві команди змагаються не за бомби або заручників, а за фраги. У деяких випадках відбувається поділ на команди, в інших — кожен сам за себе ((режим Free For All — FFA)). Характерні особливості гри такого типу: моментальний респаун.

Zombie Plague

Класичний 
«Zombie Plague». Концепція мап полягає в тому, що серед гравців через певний час (як правило 15-30 секунд) після початку раунду випадково обирається «перший зомбі», чиє завдання — заразити всіх інших гравців, а їх завдання, у свою чергу — ліквідувати всіх зомбі. Якщо до кінця раунду члени обидвох команд будуть живими, відбувається фіксація нічийного результату.

Немезіда 
Одного з гравців через 15-30 секунд після початку раунду випадково обирається Немезіда, — зомбі, який наділений особливими можливостями (покращений стрибок, прискорене пересування, посилення ушкодження), ціль якого — знищити всіх людей, яким треба вижити.

Велике зараження 
Серед гравців через 15-30 секунд після початку раунду випадково вибирається група зомбі, чиє завдання — заразити всіх інших гравців, а їхнє завдання, своєю чергою — ліквідувати всіх зомбі. Якщо до кінця раунду члени обидвох команд будуть живими, відбувається фіксація нічийного результату.

Остання людина 
Одного з гравців через 15-30 секунд після початку раунду випадково обирається людина, у якої є підвищена кількість XP, кулемет з нескінченним запасом і ніж з можливістю відштовхувати суперника на значну відстань. Усі інші гравці перетворюються на зомбі. Обидвом командам потрібно знищити свого суперника.
</div>

Deathrun 
Гравці діляться на дві команди: перша біжить через смугу перешкод, на якій розташовані різноманітні пастки: вилітають зі стін шипи, провалюється підлога з кислотою, лазер, що рухається та інше, друга ж команда дивиться за просуванням першої та активує ці самі пастки. В кінці смуги випробувань знаходиться зброя, взявши яку, команда, що пройшла смугу, зможе помститися тим, хто активував пастки (хоча у них як і раніше є пістолети або ножі).

JailBreak 
Карти для модифікацій «JailBreak» і «Hosties». Ув'язнені (терористи) з'являються в тюремних камерах, а тюремники (спецназ) обирають будь-яку зброю і за допомогою голосового зв'язку в Counter-Strike віддають накази терористам. Тюремники мають право карати ув'язнених, які не виконують накази. Терористи, своєю чергою, можуть спробувати вбити одного з тюремників і заволодіти зброєю. Сервера такого типу зазвичай мають великий перелік правил та положень, які визначають варіанти наказів, що віддаються тюремниками, і ситуації, коли тюремник може вбити ув'язненого. Карти для JailBreak містять тюремні камери, збройний склад, секретні проходи і лази для ув'язнених і безліч приміщень з різними іграми: футбол, баскетбол, хокей, хрестики-нулики, басейни і т. д.

Список мап 

 aim_ak_colt
 aim_ak_map
 aim_ak-colt
 aim_awp
 aim_aztec
 aim_deagle5
 aim_dgl
 aim_dust_final_v2
 aim_dust2003
 aim_glock
 aim_headshot
 aim_map
 aim_map_deagle
 aim_map_usp
 aim_map2
 aim_metallo-LIS
 aim_mortar_esl
 aim_pistols
 aim_sk_ak_m4
 aim_sk_awp
 aim_sk_glock
 aim_train_a
 aim_usp
 ak_47
 as_alpine
 as_beachassault
 as_convoy
 as_cowboy
 as_desert
 as_forest
 as_highrise2
 as_intruder
 as_oilrig
 as_rising_sun
 as_rubble
 as_sanpablo
 as_snowy2
 as_swissbank
 as_tigris
 as_tundra
 awesome_cars2
 awp_city
 awp_dust
 awp_india
 awp_lol
 awp_map
 awp_metro
 awp_ruins
 awp_winter
 cs_747
 cs_alpin
 cs_assault
 cs_assault_upc
 cs_backalley
 cs_bank
 cs_da4a
 cs_deagle5
 cs_delta_assault
 cs_docks
 cs_docks_v1
 cs_dust2
 cs_estate
 cs_havana
 cs_italy
 cs_italy2
 cs_italy-xp
 cs_kxmu
 cs_mansion
 Cs_mansion2
 cs_massacre
 cs_masterfield
 cs_mice_final
 cs_militia
 cs_ncruins
 cs_office
 cs_pf_aztec
 cs_pf_dust
 cs_pf_dust3
 cs_rats2
 cs_school2
 cs_siege
 cs_thunder
 cs_wildwest_assault
 cs_winter_assault
 cs_yemen
 de_ahram
 de_airstrip
 de_apex
 de_aztec
 de_aztec_15
 de_aztec2
 de_aztec15
 de_aztec-xp
 de_battlezone
 de_bridge
 de_cbble
 de_chateau
 de_cpl_bomb
 de_cpl_fire
 de_cpl_mill
 de_cpl_overrun
 de_cpl_strike
 de_dust
 de_dust_pcg_b19
 de_dust2
 de_dust2_2x2
 de_dust2_2x2_b
 de_dust2_2x2_hama
 de_dust2_3x3
 de_dust2_2009
 de_dust2_2009_1
 de_dust2_long
 de_dust2_porno
 de_dust2_porno2
 de_dust2k
 de_dust4
 de_dust4ever
 de_dust2002
 de_dustyaztec
 de_eldorado
 de_foption
 de_forge
 de_go_go_go
 de_grozniy_b1
 de_hell
 de_inferno
 de_inferno_2x2
 de_inferno_old
 de_inferno2
 de_inferno2010
 de_irak
 de_italian_v2
 de_jeepathon2k
 de_kabul
 de_kabul_32
 de_kabul32
 de_khurais
 de_killzone
 de_mirage
 de_mjolby3
 de_nonstop
 de_nuke
 de_nuke_1337
 de_nuke_rarea
 de_piranesi
 de_prodigy
 de_rats
 de_rats2
 de_rats2_2002
 de_rats3
 de_rats4_final
 de_rotterdam
 de_school_atack
 de_sea_dust2
 de_snipe_it5
 de_storm
 de_survivor
 de_torn
 de_train
 de_tuscan
 de_vertigo
 de_westwood
 fy_aztecworld2_step
 fy_dinoiceworld
 fy_dustworld
 fy_iceworld
 fy_pool_day
 fy_poolparty
 fy_snow
</div>

Кіберспорт 

Counter-Strike 1.6 є одною з кіберспортивних дисциплін. Турніри з цієї гри почалися майже відразу після її створення. Найбільших успіхів у дисципліні за всю історію досягла українська команда Natus Vincere.
У 2012 році, з появою Counter-Strike: Global Offensive, у Counter-Strike 1.6 залишилися лише аматорські турніри.

Посилання 
 Servers-CS.Ru  — Сервера Counter-Strike 1.6

Відеоігри 2003
Counter-Strike
Шутери від першої особи
Ігри для Windows
Ігри Valve Corporation
Кіберспортивні дисципліни